Wolga steht für:

 Wolga, Fluss in Russland
 Wolga (Föderationskreis), administrative Einheit in Russland
 Wolga (Jaroslawl), Siedlung städtischen Typs, Oblast Jaroslawl, Russland
 Wolga (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark

Transport und Verkehr:

 Wolga (Automarke), sowjetische/russische Automarke
 Wolga (Raketenstufe), russisches Raketenmodul
 Wolga (Schiffstyp), russische Tragflächenboote

Siehe auch:
 Wolga Nischni Nowgorod, russischer Fußballclub
 Wolga Twer, russischer Fußballclub